Corteza fibrosa (Stringybark ) es el nombre que se le da a algunas especies de eucaliptos los cuales tienen una corteza gruesa y fibrosa. Como todos los eucaliptos, las cortezas fibrosas pertenecen a la familia de las mirtáceas. En lugares excepcionalmente fértiles algunas especies de corteza fibrosa (en particular Corteza fibrosa messmate (Eucalyptus obliqua) pueden ser muy grandes, alcanzando más de 80 m de altura. Más típicamente, las cortezas fibrosas son árboles de talla mediana entre 10 a 40 metros.

Los primeros colonizadores europeos con frecuencia usaron la corteza para techos y paredes de chozas.

Hay muchas especies de corteza fibrosa, incluyendo:

 Corteza fibrosa de hojas azules (Eucalyptus agglomerata)
 Corteza fibrosa parda (Eucalyptus baxteri, Eucalyptus laevopinea)
 Corteza fibrosa harinosa (Eucalyptus cephalocarpa)
 Corteza harinosa messmate (Eucalyptus obliqua)
 Corteza fibrosa roja (Eucalyptus macrorhyncha)
 Corteza fibrosa amarilla (Eucalyptus acmenoides, Eucalyptus muelleriana, Eucalyptus umbra)
 Corteza fibrosa de hojas delgadas (Eucalyptus eugenioides)
 Corteza fibrosa blanca (Eucalyptus globoidea)

Los estudios han mostrado que la corteza de hojas azules es uno de los 20 raros eucaliptos preferidos por los koalas.

Corteza fibrosa
Flora de Australia